Домрачева — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы:
 Домрачева, Дарья Владимировна (род. 1986) — белорусская биатлонистка, Герой Беларуси.
 Домрачева, Лидия Михайловна (1911—2006) — советский врач-невропатолог, заслуженный врач УССР.